Bambao désigne deux points géographiques distincts aux Comores :
 Deux communes sur l'île d'Anjouan
Bambao Mtrouni
Bambao Mtsanga
La Société Comores Bambao, une entreprise coloniale crée dans le sultanat
 Avant la colonisation de l'île de la Grande Comore par la France, le sultanat de Bambao était contrôlé par son sultan Tibé qui la dirigeait depuis sa capitale située à Iconi. Un autre sens possible en découle :
Une préfecture de l'île de la Grande Comore, situé autour de Moroni, la capitale de l'archipel. Iconi en fait également partie.

 Boeni Bambao, ville de la Grande Comore.